Cava steht für:

 Cava, ein katalanischer Qualitätsschaumwein

 (505) Cava, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Cava (Insel), eine zu Schottland gehörende Insel
 Cava (Lleida), eine Gemeinde in der Provinz Lleida, Spanien
 La Cava, früher gebräuchlicher Name von Cava de’ Tirreni in der Provinz Kampanien, Italien

Cava oder La Cava ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Cava (1928–2018), italienischer Opernsänger (Bass)
 Gregory La Cava (1892–1952), US-amerikanischer Filmregisseur und Cartoonist
 Michael P. Cava (1926–2010), US-amerikanischer Chemiker
 Robert J. Cava (* 1951), US-amerikanischer Chemiker